Château de Duras peut faire référence au :
 Château de Duras situé sur la commune de Duras en France
 Château de Duras situé à Duras, entité de la commune belge de Saint-Trond.

Voir aussi 
 

Duras